Gerhard Lewe ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Lewe, der Ältere († 1384), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Gerhard Lewe, der Jüngere († 1426), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen